Carl McAdams
Rachel McAdams
Scott McAdams
17408 McAdams

Desambiguações de sobrenomes